Бардача (озеро) — комплекс озер в Боснії і Герцеговині, на лівому березі гирла Врбаса.
 Бардача (село) — село в Боснії і Герцеговині, муніципалітет Србац.
 Бардача (пам'ятка природи) — пам'ятка природи в Боснії і Герцеговині, навколо озер Бардача.